Євроліга з хокею на траві 2016—2017 — десятий сезон Євроліги та третій після оновлення формату. Розпочався на початку жовтня 2016, закінчився 4 червня 2017.

Перший раунд 
Усі матчі пройшли в Бенбриджі, Ірландія.

Група А

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

1/8 фіналу 
Матчі пройшли 14 — 15 квітня 2017 в Ейндховені, Нідерланди.

|}

1/4 фіналу 
Матчі пройшли 16 — 17 квітня 2017 в Ейндховені, Нідерланди.

|}

1/2 фіналу 
Матчі пройшли 3 червня 2017

|}

Матч за третє місце 
Матч відбувся 4 червня 2017

|}

Фінал 
Матч відбувся 4 червня 2017

|}

Клубний трофей 
Європейський клубний трофей розігрувався з 2 до 5 червня 2017 у місті Електросталь, Росія. Учасники змагаються за очки для рейтингу країни, що дає місця у Євролізі.

Група А 

|}

Група B 

|}

Плей-оф

Матч за 7-ме місце 

|}

Матч за 5-те місце 

|}

Матч за 3-тє місце 

|}

Фінал 

|}

Клубний Челлендж  
Розігрувався з 2 до 5 червня 2017 у місті Вінниця, Україна. Обидва переможці фіналів гратимуть у Клубному Трофеї наступного сезону, а двоє найгірших гратимуть у Челленджі II.

Група А 

|}

Група B 

|}

Плей-оф

Матч за 7-ме місце 

|}

Матч за 5-те місце 

|}

Фінали 

|}

Клубний Челлендж II 
Розігрувався з 1 до 4 червня 2017 у Гібралтарі. Обидва переможці фіналів гратимуть у Клубному Челленджі II наступного сезону, а двоє найгірших гратимуть у Челленджі III.

Група А 

|}

Група B 

|}

Плей-оф

Матч за 5-те місце 

|}

Фінали 

|}

Клубний Челлендж III 
Розігрувався з 2 до 5 червня 2017 у Липовцях, Словенія. Обидва переможці фіналів гратимуть у Клубному Челленджі II наступного сезону, а двоє найгірших гратимуть у Челленджі IV.

Група А 

|}

Група B 

|}

Плей-оф

Матч за 7-ме місце 

|}

Матч за 5-те місце 

|}

Фінали 

|}

Клубний Челлендж IV 
Розігрувався з 2 до 5 червня 2017 у Пуцонцях, Словенія. Обидва переможці фіналів гратимуть у Клубному Челленджі III наступного сезону.

Група А 

|}

Група B 

|}

Плей-оф

Матч за 7-ме місце 

|}

Фінали 

|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

2016–2017